Список самых продаваемых синглов 2000-х годов (Великобритания) включает в себя самые успешные песни по итогам продаж синглов в Великобритании в 2000-х годах.Составляется компанией «The Official Charts Company» (ОСС). Был опубликован 8 мая 2012 года.

Примечания 

Хит-парады Великобритании
2000-е годы
Списки:Музыка Великобритании
Списки бестселлеров